Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 429 dans le monde.

 Route fédérale 429 en Allemagne
 Route européenne 429 en Belgique 
 RS-429 au Brésil
 Route régionale 429 en Finlande
 Route nationale 429 en France
  dans certains départements, en France
 Route régionale 429 en Slovénie